Старополта́вское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Старополтавском районе Волгоградской области.

Административный центр поселения — село Старая Полтавка.

География

История 
Старополтавское сельское поселение образовано 17 января 2005 года в соответствии с Законом Волгоградской области № 991-ОД.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации поселения

Муниципальные образования Старополтавского района
Сельские поселения Волгоградской области